Танджунг — по-индонезийски «мыс», входит в названия ряда городов, деревень и других географических объектов:

Литература 
 Шри-Танджунг — произведение яванской литературы;

География 
 Танджунг — город в Индонезии, в провинции Южный Калимантан;
 Танджунг (Центральная Ява) — муниципалитет в провинции Центральная Ява;
 Танджунг (Западные Малые Зондские острова) — муниципалитет в провинции Западные Малые Зондские острова;
 Танджунг-Приок — округ в Джакарте;
 Танджунг-Перак — район в Сурабае;
 Танджунг-Мас — район в Семаранге;

Порты 
 Танджунг-Приок (порт) — морской порт в Джакарте;
 Танджунг-Перак (порт) — морской порт в Сурабае;
 Танджунг-Мас (порт) — морской порт в Семаранге;

Станции 
 Танджунг (станция) — железнодорожная станция в одноимённой деревне в Центральной Яве;

Фамилия 
Такие фамилии, как правило, носят представители соответствующего клана из народа минангкабау:
 Акбар Танджунг — индонезийский политик;
 Фейсал Танджунг — индонезийский военный деятель;
 Чайрул Танджунг — индонезийский бизнесмен.